Musser ist der Familienname folgender Personen:

 Andy Musser (1937–2012), US-amerikanischer Moderator und Stadionsprecher
 Clarence Walton Musser (1909–1998), US-amerikanischer Ingenieur
 Charley Musser (1923/24–1994), US-amerikanischer AFL- und NFL-Schiedsrichter
 Guy Musser (1936–2019), US-amerikanischer Zoologe
 Ricarda Musser  (* 1969), deutsche Historikerin, Lusitanistin und Bibliothekswissenschaftlerin

Siehe auch:
 Muser
 Masser